Список моллюсков Польши. В данный список включены все сухопутные и пресноводные моллюски Польши. Фауна типа на этой территории включает около 260 видов.В списке польское название вида дано в скобках.

Брюхоногие 
 семейство 
 подвид (rozdętka rzeczna) 
 подвид 
 семейство 
 (igliczek karpacki) 
 (igliczek lśniący) 

 семейство 
 (żyworodka pospolita) 
 (żyworodka rzeczna) 
 семейство 
 (zagrzebka pospolita) 
 (zagrzebka sklepiona) 
 
 семейство 
 (wodożytka nowozelandzka)  — инвазивный
 (wodożytka bałtycka) 
 (wodożytka przybrzeżna) 
 
 (niepozorka ojcowska) 
 (namułek pospolity) 
 семейство 
 (sadzawczak drobny) 
 подвид (źródlarka karpacka) 
 подвид 
 
 
 
 
 семейство 
 (zawójka płaska) 
 (zawójka pospolita) 
 (zawójka przypłaszczona) 
 (zawójka rzeczna) 
 семейство 
 (przyczepka jeziorna) 
 семейство 

 (błotniarka moczarowa) 
 (błotniarka pospolita) 
 
 
 
 (błotniarka uszata) 
 (błotniarka jajowata)  =  = 
 
 (błotniarka otułka) 
 (błotniarka stawowa) 
 семейство 
 (rozdętka pospolita) 
 (rozdętka zaostrzona)  =  — инвазивный
 (zawijka pospolita) 
 семейство 
 (zatoczek rogowy) 
 
  — инвазивный
  =  — инвазивный
 (zatoczek obrzeżony) 
 (zatoczek pospolity) 
 (zatoczek moczarowy) 
 
 (zatoczek wieloskrętny) 
 (zatoczek ostrokrawędzisty) 
 (zatoczek łamliwy) 

 (zatoczek skręcony) 
 (zatoczek białawy) 
 
 (zatoczek gładki) 
 (zatoczek przybrzeżny) 
 (zatoczek Rossmaesslera) 
 (zatoczek malutki) 
 (zatoczek spłaszczony) 
 (zatoczek lśniący) 
 (przytulik strumieniowy) 
 семейство 
 
 
 семейство 
 (bursztynka pospolita) 
 (bursztynka podłużna) 
 (bursztynka wysmukła) 
 
 
 семейство 
 (błyszczotka połyskliwa) 
 форма 
 (błyszczotka mała) 
 
 семейство 
 
 
 
 подвид 

 семейство 
 
 семейство 
 (ślimaczek żeberkowany) 
 (ślimaczek gładki) 
 
 
 
 (jeżynka kolczasta) 
 
 семейство 
 (poczwarówka pospolita) 
 
 
 семейство 
 
 семейство 
 
 подвид (poczwarówka zaostrzona) 
 семейство 
 (poczwarówka bezzębna) 
 
 
 
 
 
 (poczwarówka drobna) 
 

 (poczwarówka prążkowana) 
 (poczwarówka karliczka) 
 
 подвид 
 
 
 
 
 (poczwarówka zwężona) 
 семейство 
 
 
 (wałówka trójzębna) 
 семейство 
 подвид (świdrzyk lśniący) 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 
 подвид 
 (świdrzyk okazały) 
 (świdrzyk rozdęty) 
 подвид 
 подвид 
 подвид (świdrzyk leśny) 

 подвид 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 (świdrzyk fałdzisty) 
 
 подвид (świdrzyk dwufałdkowy) 
 
 
 
 
 
 подвид (świdrzyk siwy) 
 семейство 
 
 семейство 
 (krążałek malutki) 

 семейство 
 
 семейство 
 (krążałek obły) 
 (krążałek plamisty) 
 
 семейство 
 подвид 
 
 
 
 
 семейство 
 (stożeczek drobny) 
 
 семейство 
 (szklarka obłystek) 
 семейство 
 подвид 
 подвид 
 
 (szklarka błyszcząca) 
 подвид 

 (szklarka czosnkowa) 
 
 
 подвид 
 
 
 
 
 
 
 подвид 
 (szklarka żeberkowana) 
 
 семейство 
 
 
 семейство 
 
 
 
 
 (przeźrotka szklista) 
 семейство 
 
 семейство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (pomrów błękitny) 
 семейство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 семейство 
 (ślinik wielki) 
 
 
 
 
 
 

 
 семейство 
 (zaroślarka pospolita) 
 семейство 
 (ślimak obrzeżony) 
 семейство 
 (ślimak pagórkowy) 
 
 (ślimak kosmaty) 
 
 
 
 подвид 
 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 подвид 
 
 (ślimak łąkowy) 
 подвид 
 (ślimak karpacki) 

 (ślimak dwuzębny) 
 
 
 подвид (ślimak przydrożny) 
 семейство 
 подвид (ślimak zaroślowy) 
 подвид (ślimak ostrokrawędzisty) 
 подвид 
 
 
 (ślimak maskowiec) 
 
 (wstężyk ogrodowy) 
 (wstężyk gajowy) 
 (wstężyk austriacki) 
 
 (ślimak żółtawy) 
 (ślimak winniczek)

Двустворчатые 
 семейство 
 подвид (perłoródka rzeczna)  — вымерший
 семейство 

 подвид (skójka malarska) 
 подвид (skójka zaostrzona) 
 подвид (skójka gruboskorupowa) 
 подвид (szczeżuja pospolita) 
 подвид (szczeżuja wielka) 
 подвид (szczeżuja spłaszczona) 
  — инвазивный

 семейство 
 (gałeczka rogowa) 
 
 
 (gałeczka rzeczna) 
 
 (kruszynka delikatna) 
 (groszkówka rzeczna) 
 (groszkówka pospolita) 
 
 
 (groszkówka jajowata) 
 

 
 
 (groszkówka lśniąca) 
 
 
 
 
 
 

 семейство 
 подвид (racicznica zmienna)

См. также 
 Список моллюсков Австрии
 Список моллюсков Германии
 Список моллюсков Словакии
 Список моллюсков Чешской Республики

Ссылки 
CLECOM-project: Checklist of species-group taxa of continental Mollusca living in the Netherlands (CLECOM Section I) 14-07-2002

Примечания 

Польша
Моллюски
Моллюски